Haby ist der Name:

 der deutschen Gemeinde Haby in Schleswig-Holstein

Haby ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Haby (1922–2006), französischer Politiker
 François Haby (1861–1938), deutscher Friseur
 René Haby (1919–2003), französischer Politiker